Hettinger ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Gerard Hettinger (1902–1996), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Columbus
 Franz Hettinger (1819–1890), deutscher römisch-katholischer Priester und Professor für Patrologie, Dogmatik und Homiletik
 Grazita Hettinger (1908–2000), Schweizer Theater- und Filmschauspielerin
 Karl Hettinger (1896–1967), deutscher Politiker (SPD)
 Marianne Hettinger, deutsch-amerikanische Filmemacherin, Schauspielerin und Tänzerin
 Michael Hettinger, deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Theodor Hettinger (1922–1994), deutscher Mediziner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hettinger (North Dakota), im Adams County
 Hettinger Township Township im Adams County, (North Dakota)

Siehe auch:
 Hettinger County